Dans la mythologie grecque, Jocaste est la mère et épouse d'Œdipe.
 En astronomie, Jocaste est une lune de Jupiter.
 Jocaste et le Chat maigre sont deux nouvelles d'Anatole France publiées en 1879.
 Jocaste est un monologue théâtral de Michèle Fabien (1981).
 Jocaste est un androïde de l'univers Marvel.
 Jocaste est un film français réalisé par Gaston Ravel et sorti en 1925.